Kuna steht für:
 Kroatische Kuna, die ehemalige Währung Kroatiens
 Kuna (Kroatien), ein Ort in der Region Konavle, Kroatien
 Kuna (Ethnie), ein Indianerstamm in Panama
 Kuna-Sprache, eine indigene amerikanische Sprache
 Kuna (Idaho), eine Stadt in den Vereinigten Staaten
 Kuna (Saitama), ein Dorf in der japanischen Präfektur Saitama, siehe Chichibu #Geschichte

Kuna ist der Name bzw. Familienname folgender Personen:
 Kuna von Zbraslav und Kunstadt (auch Kuno; † 1295), mährischer Adliger
 Ladislav Kuna (1947–2012), tschechoslowakischer Fußballspieler, slowakischer Fußballtrainer und -funktionär
 Max Kuna (1901–1989), deutscher Hersteller von Naturkosmetik
 Milan Kuna (* 1932), tschechischer Musikwissenschaftler, Autor und Herausgeber
 Stefan Kuna (* 1976), deutscher Moderator

KUNA steht als Abkürzung für:
 Kuwait News Agency, eine Nachrichtenagentur in Kuwait

Siehe auch:
 Cuna
 Kuhna

Abkürzung